A 30 874-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Az M31-esről közvetlenül az M3-asra vezet rá, Vásárosnamény irányában. Előbb elhalad a 30 871-es út felüljárója alatt, majd beletorkollik a 30 873-as út; elhalad a 30 870-es út felüljárója alatt is és ezután csatlakozik be az M3-asba.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 1,5 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30874
Gödöllő
Szada
M3-as autópálya